Tambla (Lempira), een gemeente in het Hondurese departement Lempira
Humuya, voorheen Tambla, een gemeente in het Hondurese departement Comayagua